Те́йлор, иногда неверно Тэ́йлор () — английская фамилия, а также топоним.

Фамилия

А 
 Тейлор, Айсис (род. 1989) — американская порноактриса.
 Тейлор, Алан (род. 1955) — американский историк.
 Тейлор, Алан (род. 1965) — американский теле- и кинорежиссёр, продюсер и сценарист.
 Тейлор, Алан Джон Персиваль (1906—1990) — английский историк.
 Тейлор, Аллан (род. 1984) — английский игрок в снукер.
 Тейлор, Алма (1895—1974) — британская актриса.
 Тейлор, Альберт (1911—1988) — канадский гребец.
 Тейлор, Альфред Эдвард (1869—1945) — британский философ.
 Тейлор, Амилия (род. 2006) — один из маленьких выживших недоношенных младенцев.
 Тейлор, Артур (известный под псевдонимом Артур Ли; 1945—2006) — лидер, вокалист, мультиинструменталист и автор песен группы Love.

Б 
 Тейлор, Бейярд (1825—1878) — американский дипломат, журналист и переводчик, автор первого отчёта о воздействии гашиша в США.
 Тейлор, Билли (1921—2010) — американский пианист и композитор.
 
 Тейлор, Бренда (род. 1962) — канадская гребчиха.
 Тейлор, Брук (1685—1731) — английский математик, автор знаменитой формулы Тейлора.

В 
 Тейлор, Ванесса (род. 1970) — американский сценарист, продюсер.
 Тейлор, Вероника (род. 1965; наст. имя Кэтлин Мак-Инерни) — американская актриса озвучивания, дубляжа японских аниме.
 Тейлор, Винс (род. 1956) — американский профессиональный культурист.
 Тейлор, Винс (1939—1991) — британский рок-музыкант.

Г 
 
 Тейлор, Гилберт (1914—2013) — британский кинооператор.
 Тейлор, Глен (род. 1941) — американский бизнесмен, основной владелец команды «Миннесота Тимбервулвз».
 Тейлор, Говард:
 Тейлор, Говард (1861—1925) — британский и австралийский предприниматель и яхтсмен, олимпийский чемпион (1900).
  (1865—1920) — американский теннисист, чемпион США в паре с Генри Слокамом (1889).
  (1918—2001) — австралийский скульптор и художник.
  (1878—1944) — американский политик, спикер Палаты представителей штата Вашингтон (1911—1915).
 Тейлор, Грег (род. 1997) — шотландский футболист.
 Тейлор, Грэм (1944—2017) — английский футболист и тренер.
 Тейлор, Гэри (род. 1961) — валлийский стронгмен, олимпийский тяжелоатлет, пауэрлифтер и бодибилдер.

Д 
 Тейлор, Дейвион (род. 1998) — игрок в американский футбол.
 Тейлор, Деннис (род. 1949) — североирландский игрок в снукер.
 Тейлор, Джаван (род. 1997) — игрок в американский футбол.
 Тейлор, Джеймс (род. 1948) — американский фолк-музыкант, автор песен.
 Тейлор, Дженнифер (род. 1972) — американская актриса.
 
 Тейлор, Джермейн (род. 1985) — ямайский футболист.
 Тейлор, Джермен (род. 1978) — американский боксёр.
 Тейлор, Джесси (род. 1983) — американский боец смешанного стиля.
 Тейлор, Джефри Инграм (1886—1975) — английский физик, математик и специалист по гидродинамике и теории волн.
 Тейлор, Джеффери (род. 1989) — шведский баскетболист американского происхождения.
 Тейлор, Джеффри (1890—1915) — канадский гребец, двукратный бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908 года.
 
 Тейлор, Джим (1917—2001) — английский футболист.
 Тейлор, Джим (род. 1963) — американский продюсер и сценарист.
 Тейлор, Джоан Шоу (род. 1986) — британская гитаристка и блюзовая певица.
 Тейлор, Джоанна (род. 1978) — английская актриса и фотомодель.
 Тейлор, Джозеф Хотон (род. 1941) — американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике 1993 года.
 
 
 Тейлор, Джош (род. 1991) — шотландский боксёр.
 Тейлор, Джулия (род. 1978) — венгерская порноактриса.
 Тейлор, Джуэл (род. 1963) — либерийский политический деятель.
 Тейлор, Димс (1885—1966) — американский композитор, критик.
  (1923—1980) — новозеландский игрок в крикет.
 Тейлор, Дон (1920—1998) — американский киноактёр и кинорежиссёр.
 Тейлор, Дорис (более известна под фамилией Лессинг; 1919—2013) — английская писательница-фантаст, лауреат Нобелевской премии по литературе 2007 года.
 
 Тэйлор, Дэн (род. 1938) — американский защитник природы, лауреат премии за управление природными ресурсами.
 Тейлор, Дэниел Джон (род. 1969) — канадский оперный певец-контратенор.

З 
 Тейлор, Закари (1784—1850) — 12-й президент США, крупный военачальник.

И 
 Тейлор, Иан (род. 1954) — английский и британский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1988 года.
 Тейлор, Иеремия (1613—1667) — британский богослов и проповедник, мастер поэтической прозы.
 Тейлор, Исаак (1787—1865) — английский писатель, художник, изобретатель.
 Тейлор, Исидор Жюстен (1789—1879) — барон, французский драматург, художник, археолог-любитель, благотворитель.

К 
 Тейлор, Катберт (1909—1977) — британский боксёр.
 Тейлор, Квинтард (род. 1948) — американский историк.
 Тейлор, Кен (1927—) — английский футболист.
 Тейлор, Кендалл (1905—1999) — британский пианист и музыкальный педагог.
 Коко Тейлор (1928—2009) — американская певица.
 Тейлор, Кори (род. 1973) — американский музыкант, фронтмен и вокалист американской группы Slipknot.
 Тейлор, Крид (1929—2022) — американский трубач, музыкальный продюсер, основатель лейбла CTI Records.
 
 Тейлор, Крисси (1978—1995) — американская фотомодель.
 Тейлор, Кристиан (род. 1990) — американский легкоатлет.
 Тейлор, Кристин (род. 1971) — американская актриса.
 Тейлор, Кристофер (род. 1999) — ямайский легкоатлет.
 Тейлор, Кэти (род. 1986) — ирландская боксёр и футболистка.

Л 
 Тейлор, Лайл (род. 1990) — монтсерратский футболист.
 
 Тейлор, Ларри (род. 1980) — бразильский баскетболист американского происхождения.
 Тейлор, Леон (род. 1977) — британский прыгун в воду, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2004 года.
 Тейлор, Леонард Кэмпбелл (1874—1969) — английский художник.
 Тейлор, Лили (род. 1967) — американская актриса.
 Тейлор, Луиза (1870—1936) — американская лучница, чемпионка Летних Олимпийских игр 1904 года.
 Тейлор, Лэйни (род. 1971) — американская писательница.
 Тейлор, Люси Хоббс (1833—1910) — первая женщина в США, получившая образование врача-стоматолога.

М 
 
 Тейлор, Майрон (1874—1959) — американский промышленник, религиозный деятель, дипломат.
 
 Тейлор, Макс (род. 1945) — британский юридический психолог, специалист по терроризму и сексуальным преступникам.
 Тейлор, Максвелл (1901—1987) — генерал США (четырёхзвёздный) (1951), начальник штаба сухопутных войск США (1955—1959), председатель Объединённого комитета начальников штабов (1962—1964).
 Тейлор, Маргарет (1788—1852) — жена 12-го президента США Закари Тейлора.
 
 Тэйлор, Меган (1920—1993) английская фигуристка, выступавшая в 1930-х.
 Тейлор, Мелдрик (род.1966) — американский боксёр.
 Тейлор, Мик (род. 1949) — английский музыкант, гитарист.
 Тейлор, Морган (1903—1975) — американский легкоатлет, олимпийский чемпион 1924 года в беге на 400 м с/б.
 Тейлор, Мэйбл (? —?) — лучница, серебряная призёрка Летних Олимпийских игр 1904 года.
 Тейлор, Мэтт (род. 1972 или 1973) — британский учёный, участник исследовательского проекта в рамках миссии «Розетта».
 Тейлор, Мэттью (род. 1981) — английский футболист.

Н 
 Тэйлор, Найджел Пол (род. 1956) — британский ботаник, куратор Королевских ботанических садов Кью и директор Ботанических садов Сингапура.
 Тейлор, Никки (род. 1975) — американская фотомодель.
 Тейлор, Нил (род. 1989) — валлийский футболист.
 Тейлор, Ноа (род. 1969) — австралийский актёр британского происхождения.
 Тейлор, Норман (1899—1980) — канадский гребец.
 Тейлор, Норман Скотт (известен под именем Вёрмин Лав Суприм; род. 1961) — американский художник-перформансист и активист, выступающий в качестве альтернативного кандидата на различных местных, губернаторских и национальных выборах в США.

О 
 Тейлор, Оливер (род. 1938) — австралийский боксёр.
 Тейлор, Отис (род. 1948) — американский блюзовый исполнитель.

П 
 Тейлор, Пенни (род. 1981) — австралийская баскетболистка.

Р 
 Тейлор, Райан (род. 1984) — английский футболист.
 Тейлор, Расси (1944—2019) — американская актриса озвучивания.
 Тейлор, Реджина (род. 1960) — американская актриса и драматург.
 Тейлор, Рене (род. 1933) — американская актриса, комедиантка, режиссёр и сценарист.
 
 
 Тейлор, Робин Лорд (род. 1978) — американский актёр.
 Тейлор, Род (1930—2015) — австралийский и американский актёр.
 
 Тейлор, Ронни (1924—2018) — английский кинооператор.
 Тейлор, Рэйчел (род. 1984) — австралийская актриса.
 Тейлор, Рэйчел (род. 1976) — австралийская гребчиха.

С 
 Тейлор, Салли (род. 1974) — американская певица, автор песен и композитор.
 Тейлор, Сандра (род. 1966) — американская модель и актриса.
 Тэйлор, Сесил (1929—2018) — американский композитор и пианист, поэт.
 Тейлор, Синди (более известна как Джесси Джейн; род. 1980) — американская порноактриса и модель.
 Тейлор, Стивен (род. 1986) — английский футболист.

Т 
 Тейлор, Тайрод (род. 1989) — игрок в американский футбол.
 Тейлор, Тайрон (род. 1994) — американский бейсболист.
 Тейлор, Тайшон (род. 1990) — американский баскетболист.
 Тейлор, Тамара (род. 1970) — канадская актриса кино и телевидения.
 Тейлор, Тейт (род. 1969) — американский кинорежиссёр, сценарист, актёр и кинопродюсер.
 Тейлор, Тейяна (род. 1990) — американская актриса, певица и модель.
 Тейлор, Телфорд (1908—1998) — известный американский юрист, профессор права.
 Тейлор, Терри Скотт (род. 1950) — американский музыкант, автор песен, основатель групп Daniel Amos и The Swirling Eddies.
 Тэйлор, Том (1817—1880) — английский драматург, художественный критик, редактор.
 Тейлор, Том (род. 2001) — американский актёр.
 
 Тейлор, Томми (1932—1958) — английский футболист, нападающий.
 
 
 Тейлор, Тэд (1934—1987) — американский исполнитель соул-музыки.

У

Ф 
 Тейлор, Фатти (1946—2017) — американский баскетболист.
 
 Тейлор, Франклин (1843—1919) — британский пианист и музыкальный педагог.
 
 Тейлор, Фред Манвилле (1855—1932) — американский экономист.
 Тейлор, Фредерик Уинслоу (1856—1915) — американский инженер, основоположник научной организации труда.

Х 
 Тейлор, Хадсон Джеймс (1832—1905) — английский миссионер.
 Тэйлор, Хаунд Дог (1915—1975) — американский блюзовой гитарист, певец, автор песен.
 Тейлор, Хенри (1885—1951) — британский пловец.
 Тейлор, Холланд (род. 1943) — американская актриса театра, кино и телевидения.
 Тейлор, Холли (род. 1997) — американская актриса и танцовщица.

Ц 
 Тейлор, Циклон (Фредерик) (1885—1979) — канадский хоккеист, член Зала хоккейной славы.

Ч 
 Тейлор, Чарли (род. 1993) — английский футболист, левый защитник.

Ш 
 Тейлор, Шеннан (род. 1972) — австралийский боксёр.
 Тейлор, Шеннон (род. 1986) — американская хоккеистка на траве.

Э 
 Тейлор, Эдвард (1642—1729) — американский поэт колониального периода, пастор и врач.
 Тэйлор, Эдвард Бернетт (1832—1917) — британский этнограф, культуролог.
 Тейлор, Эйжа (род. 1991) — американская баскетболистка.
 Тейлор, Эл (1948—1999) — американский художник.
 Тейлор, Элайза (род. 1989) — австралийская актриса.
 Тейлор, Элизабет (1932—2011) — англо-американская актриса.
 Тейлор, Эмметт (род. 1947) — американский легкоатлет, спринтер.
 Тейлор, Энджело (род. 1978) — американский спринтер.
 Тейлор, Энди (полное имя Эндрю Артур Тейлор; род. 1961) — британский музыкант (гитарист), певец.
 Тейлор, Энид Стемп (1904—1946) — британская актриса.
 Тейлор, Энни Эдсон (1838—1931) — американская искательница приключений, первой в мире преодолевшая Ниагарский водопад в бочке.
 Тейлор, Энтони (род. 1978) — английский футбольный арбитр.
 Тейлор, Эрни (1925—1985) — английский футболист.
 Тейлор, Эстель (1894—1958) — американская актриса немого кино.

Составная фамилия 
 Тейлор-Айшервуд, Эмма (род. 1987) — канадская актриса.
 Тейлор-Джой, Аня (род. 1996) — американская актриса.
 
 Тейлор-Комптон, Скаут (род. 1989) — американская актриса.
 Тейлор-Милль, Гарриет (1807—1858) — британская философ и феминистка.
 Тейлор-Флетчер, Гари (род. 1981) — английский футболист.
 Тейлор-Янг, Ли (род. 1945) — американская актриса.
 Тейлор ван дер Хюлст, Питер (1702—1778) — голландский банкир и благотворитель.
 Шоуи-Тэйлор, Брайан (1915—1999) — британский автогонщик.
 Тэйлор-Фаррелл, Истон — политик, премьер - министр Монтсеррата.

Псевдоним 
 Брэнди Тейлор (род. 1982) — американская порноактриса.
 Джек Тейлор (настоящее имя Джордж Браун Рэндалл; род. 1936) — американский актёр.
 Чип Тейлор (настоящее имя Джеймс Уэсли Войт; род. 1940) — американский композитор, исполнитель кантри-музыки и актёр, младший брат Джона Войта.

Прочее 
 Тейлор (Энн, 1782—1866 и Джейн, 1783—1824) — британские детские писательницы и поэтессы-соавторы, сёстры.
 Тейлор — крупный древний ударный кратер в экваториальной области видимой стороне Луны.
 Стивен Тейлор — персонаж из британского телесериала «Доктор Кто», спутник Первого Доктора.

Топоним 
Канада
 Тейлор (Британская Колумбия)

Соединённые Штаты Америки
 Тейлор (Аризона)
 Тейлор (Арканзас) — город, расположенный в округе Коламбиа, штат Арканзас.
 Тейлор (Вайоминг) — статистически обособленная местность, расположенная в округе Линкольн, штат Вайоминг.
 Тейлор (Висконсин)
 Тейлор (Индиана)
 Тейлор (Миссисипи)
 Тейлор (Мичиган)
 Тейлор (Мэриленд)
 Тейлор (Небраска)
 Тейлор (Пенсильвания)
 Тейлор (Техас)
 Тейлор — тауншип в округе Белтрами, штат Миннесота.
 Тейлор — тауншип в округе Траверс, штат Миннесота.
 Тейлор — река в штате Колорадо.
 Тейлор — статистически обособленная местность в штате Флорида.
 Тейлор — город в штате Миннесота.

Другое 
 Ряд Тейлора
 Тейлоризм

Примечания